Der Name Conters bezeichnet zwei verschiedene Ortschaften des Kantons Graubünden in der Schweiz:
 Conters im Prättigau, politische Gemeinde, Region Prättigau-Davos
 Cunter, ehemalige politische Gemeinde im Kreis Surses, Region Albula (hieß bis 1943 offiziell Conters im Oberhalbstein)